Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1969/70 war die 18. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde der VfL Neuwied.

Die SpVgg Bendorf nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1970 teil, scheiterte dort im Achtelfinale an Saarland-Vertreter FV Eppelborn.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der VfL Trier, der TuS Bad Marienberg und der BSV Weißenthurm antreten. Für die nachfolgende Saison 1970/71 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga die Amateure von Eintracht Trier, der FV Rheingold Rübenach und die Eisbachtaler Sportfreunde.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1969/70 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1969/70 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1969/70
1969